Евге́ний Сафро́нов:
 Сафронов, Евгений Анатольевич (род. 1961) — российский музыкальный журналист, эксперт в области музыкального рынка, преподаватель.
 Сафронов, Евгений Алексеевич (1916—1992) — советский инженер, конструктор, специалист в области разработки ядерных боеприпасов.
 Сафронов, Евгений Ильич (1948—2015) — Чрезвычайный и Полномочный Посол.